Een verkeersweg:
 N623 (België)
 N623 (Frankrijk)
 N623 (Nederland), zie Provinciale weg 623
 N-623 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing